Kleinarl är en kommun i Österrike.   Den ligger i distriktet Politischer Bezirk Sankt Johann im Pongau och förbundslandet Salzburg, i den centrala delen av landet,  km väster om huvudstaden Wien. Antalet invånare är .

Trakten runt Kleinarl består i huvudsak av gräsmarker. Runt Kleinarl är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.

Källor

Externa länkar

Indelningar i Land Salzburg